Amerikai Egyesült Államok
 Willowdale (Kansas)
 Willowdale (New Jersey)
 Willowdale (Nyugat-Virginia)
 Willowdale (Pennsylvania)
 Willowdale (Oregon)
 Kanada
 Willowdale (Toronto)
 Willowdale (Halifax, Új-Skócia)
 Willowdale (Pictou, Új-Skócia)